Lapan kan syfta på följande platser:

Frankrike 

 Lapan, kommun, Département du Cher,

Indonesien 

 Pulau Lapang, ö, 

Robotskapade Indonesienförgreningar